Komsomolec – członek komsomołu, radzieckiej organizacji młodzieżowej
 Komsomolec – wyspa w archipelagu Ziemi Północnej
 K-278 „Komsomolec” – radziecki okręt podwodny
 T-20 Komsomolec – radziecki opancerzony gąsienicowy ciągnik artyleryjski

Zobacz też 
 Komsomolsk
 Komsomolskaja